Stenopomyia är ett släkte av tvåvingar. Stenopomyia ingår i familjen stilettflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stilettflugor
Stenopomyia